Dánia alkotmányos monarchia az államfő a mindenkori uralkodó, 1972 óta II. Margit Dánia királynője.

Dániában a miniszterelnököt államminiszternek nevezik. Dánul: Statsminister

Dániában a kormányfői pozíció 1699 óta. létezik. Elnevezése és működése azonban sokat változott. A hivatal a jelenlegi formáját 1918-ban érte el.

A Dán Királyság miniszterelnökei (1848–1855)

A Dán Királyság Tanácsának Elnökei (1855–1918)

Miniszterelnökök (Statsminister) (1918 – napjainkig)

Forrás: angol wikipédia

 
Kormányfők listái